Петровац-на-Млави () — община в Сербии, входит в Браничевский округ.

Население общины составляет 32 891 человек (2007 год), плотность населения составляет 50 чел./км². Занимаемая площадь — 655 км², из них 73,4 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Петровац-на-Млави. Община Петровац состоит из 34 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 19,3 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии